Berryhill ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Berryhill (Florida), im Hillsborough County
 Berryhill (Georgia), im Floyd County
 Berryhill (Maryland), im Baltimore County
 Berryhill (North Carolina), im Mecklenburg County
 Berryhill (Texas), im Shackelford County

im NRHP gelistete Objekte:
 Berryhill Building, in Sapulpa, Oklahoma, ID-Nr. 99001423
 Berryhill House, in Magnolia, Mississippi, ID-Nr. 84000038
 Berryhill-Morris House, in Bellbrook, Ohio, ID-Nr. 75001407

Siehe auch:
 Berry Hill